Als Murasame-Klasse werden zwei Klassen japanischer Zerstörer, jeweils nach dem Typschiff, bezeichnet:

 Murasame-Klasse (1958), eine Klasse von drei Schiffen der japanischen Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte, welche zwischen 1958 und 1989 in Dienst standen
 Murasame-Klasse (1994), eine Klasse von neun Schiffen der japanischen Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte, die seit 1996 in Dienst ist